Сезон 2013/2014 стал для Рома 81-м в Чемпионате Италии. После 6-го места в прошлом сезоне, проигрыша в финале кубка Италии и непопадания в еврокубки руководство решило назначить нового главного тренера. Им стал французский специалист Руди Гарсия, который с Лиллем стал чемпионом Франции 2011 и взял Суперкубок Франции 2010. Новому тренеру приобрели несколько футболистов, среди которых были Раджа Наингголан и Жервиньо. В итоге команда заняла 2-е место, уступив гегемону Ювентусу, который занял 1-е место с рекордными 102 очками.

Состав команды 

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

Трансферы

Пришли в клуб

Лето 

56.890.000

Зима 

0

Ушли из клуба

Лето 

102.100.000

Зима 

9.000.000

Общие убытки:56.890.000

Общая прибыль:111.100.000

Разница:54.210.000

Соревнования

Серия А

Результаты турнира

Турнирная таблица

Кубок Италии

1/8 финала

1/4 финала

1/2 финала

Статистика

Игры и голы 

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Вратари

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Защитники

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Полузащитники

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Нападающие

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Покинули клуб в течение сезона

|}

Бомбардиры

Ссылки 

2013/2014
Рома